Acytostelium — рід грибів родини Acytosteliaceae. Назва вперше опублікована 1956 року.

Класифікація 
До роду Acytostelium відносять 17 видів:

Примітки

Джерела 
 Raper, K.B. 1956. Factors affecting growth and differentiation in simple slime molds. Mycologia. 48(2):169-205 - P.179

Роди грибів